

События 
 18 ноября — Венский мир между Австрией и Францией. Австрия передавала испанским Бурбонам Неаполь и Сицилию, получая ряд земель в Италии, Франция признавала Прагматическую санкцию.
 Риксдаг в Швеции. Смещение Горна и победа антироссийской партии.
 Папская булла против масонов.
 Патент о барщине в Чехии. Устанавливал размеры урочной барщины.
 Восстание крестьян в Моравии (район Тишнова).
 Дагестанские горцы отказались подчиняться шаху Ирана. Наместник Азербайджана Ибрахим-хан (брат Надира) двинулся через Карабах, Ширван и Шекинскую область в земли джарских джамаатов (общин). Около горы Джаник его армия была окружена повстанцами и разгромлена, Ибрахим погиб.
 Надир разбил войска могольского шаха Мухаммеда, охранявшие Хайберский горный проход. Ноябрь — Надир захватил Пешавар и овладел Пенджабом.
 В Санкт-Петербурге начал действовать кружок А. П. Волынского, направленный против засилья иностранцев в правительстве Анны Иоанновны.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1738 году
 13 ноября — Христиан Адольф Клоц, немецкий филолог-классик.
 31 декабря — Чарльз Корнуоллис, британский военачальник, генерал, командовавший британскоми войсками в ходе Войны за независимость США, в Индии и Ирландии. Подписал Амьенский мир 1802 года (ум. 1805).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1738 году
 12 мая — Карл III Вильгельм, маркграф Бадена в 1709—1738 годах (род. 1679).

Примечания

См. также